Delegatura Ambasady RP w Dżambule (obecnie Taraz w Kazachstanie), Delegatura Ambasady Polski (Представительствo посольства Польши) - polski urząd konsularny działający epizodycznie jako delegatura ambasady RP w ZSRR ewakuowanej do Kujbyszewa w 1942.

Do kompetencji terytorialnej urzędu należał Obwód żambylski.

Delegaci 
 1942 - Feliks Dziewicki, delegat

Siedziba 
Mieściła się przy ul. Stalina 70 (ул. Сталинa), obecnie prosp. Abaja (просп. Абая).

Zobacz też 
 Ambasada RP w Moskwie

Bibliografia 
 Beata Szubtarska: Ambasada polska w ZSRR w latach 1941–1943, Wydawnictwo DiG Warszawa 2005

Przypisy 

Dżambuł
Stosunki polsko-rosyjskie